Ледни́к Авсюка (Ледник Авсюк, ) — горный шлейфовый ледник в Алматинской области Казахстана, располагается на северном склоне Заилийского Алатау, в верховьях реки Есик. Поверхность ледника покрывают щебень и камни.

Описание 
Общая длина ледника составляет 1,8 км, площадь — 1,5 км², площадь абляции — 0,7 км². На высоте 3830 м отмечена фирновая линия. Язык ледника составляет 3430 м, в основном он засыпан моренными отложениями и спускается до 3410 м.

Название 
Ледник получил свое название в честь советского гляциолога Г. А. Авсюка.

Литература 
 Каталог ледников СССР. — Ленинград, 1967, т. 13, в. 2. ч. 2.
 Ледники Туюксу (Северный Тянь-Шань). Ленинград, Гидрометеоиздат, 1984 г.
 Под ред. Н. Б. Дюргерова. Оледенение Тянь-Шаня. — Москва, 1995 г.
 Н. Н. Пальгов. Оледенение Заилийского Алатау. — Изд-во «Казахстан», 1969 г.
 Большеалматинский узел оледенения в хребте Заилийского Алатау. Краткая энциклопедия Казахская ССР, том 2, Природа, Алма-Ата, 1990 год.

Примечания 

Ледники Алматинской области
Ледники Тянь-Шаня
Бассейн Или
Водные объекты Талгарского района